Kekokari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kekokari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Kekokari (ö i Satakunta), Raumo, 

Robotskapade Finlandförgreningar